Заветненский сельский совет — административно-территориальная единица Советского района АР Крым
 Заветненский сельский совет — административно-территориальная единица Ленинского района АР Крым